Борис Чесноко́в:
 Чесноков, Борис Валентинович (1928—2005) — доктор геолого-минералогических наук.
 Чесноков, Борис Михайлович (1891—1979) — российский футболист, нападающий.